Planinca (gmina Brezovica)
 Planinca (gmina Šentjur)